Michel Lagrange peut désigner :
Michel Lagrange (1813-1896), policier français ;
Michel Lagrange (1941-), poète français.